Jaume de Cardona (comanador de l'orde de Sant Jaume) (? - 1553), comanador de l'orde de Sant Jaume, Baró de Sant Mori, de Vilaür, de Bellcaire d'Empordà i de la Tallada d'Empordà
 Jaume de Cardona i de Queralt (? - 1588), Baró de Sant Mori 
 Jaume de Cardona i de Rocabertí (? - 1568), fill de Jaume de Cardona i Caterina de Rocabertí, hereva de la baronia de Sant Mori 
 Jaume de Cardona i de Segurioles (? - 1604), senyor de Vilaür, Bellcaire i la Tallada 
 Jaume Francesc Folc de Cardona i de Gandia, President de la Generalitat de Catalunya (1443-46)
 Jaume Cardona i Vila (Artesa de Segre, 1942 - 2002), metge i polític català metge